Die Mäuseverwandten (Myomorpha) sind eine Unterordnung der Nagetiere (Rodentia). Mit über 1600 Arten stellen sie mehr als ein Viertel aller Säugetierarten.

Früher wurde eine Reihe von Familien in diese Gruppe gezählt, Carleton und Musser (2005) haben die Unterordnungen der Nagetiere nach morphologischen und molekulargenetischen Gesichtspunkten neu definiert und fassen nur mehr zwei Überfamilien in dieser Unterordnung zusammen:

 die Dipodoidea mit einer Familie, den Springmäusen (Dipodidae) und
 die Überfamilie der Mäuseartigen (Muroidea) mit folgenden Familien:
 Nesomyidae
 Wühler (Cricetidae; mit den Hamstern, Wühlmäusen und Neuweltmäusen)
 Langschwanzmäuse (Muridae)
 Stachelbilche (Platacanthomyidae)
 Spalacidae
 Maushamster (Calomyscidae)

Im Handbook of the Mammals of the World, einem Standardwerk zur Mammalogie, werden zwei weitere Familien als eigenständig anerkannt, die Birkenmäuse (Sicistidae) und die Hüpfmäuse (Zapodidae). Beide Familien werden in älteren Systematiken zu den Springmäusen gerechnet.

Eine grafische Darstellung der möglichen phylogenetischen Verwandtschaftsverhältnisse nach Heritage und Kollegen (2016) sieht wie folgt aus:

Andere Familien, die früher ebenfalls zu den Mäuseverwandten gerechnet wurden, werden heute anderen Nagetier-Unterordnungen zugeteilt. Dies sind:
 die Bilche (Gliridae), die demnach zu den Hörnchenverwandten gerechnet werden,
 die Taschenratten (Geomyidae) und die Taschenmäuse (Heteromyidae), die mit den Bibern die Gruppe der Biberverwandten (Castorimorpha) bilden.

Literatur 
 Michael D. Carleton, Guy G. Musser: Order Rodentia. In: Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic Reference. Band 2. 3. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2005, ISBN 0-8018-8221-4, S. 745–1600.

Einzelnachweise